Ohrenspiegel bezeichnet:

 Otoskop
 Stirnreflektor